SFCA :
Société française de construction aéronautique, constructeur aéronautique français disparu. 
Seattle Film Critics Association, association américaine de critiques de cinéma